Будиловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Будиловка — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Будиловка — деревня в Ливенском районе Орловской области.

Украина 
 Будиловка — село в Житомирском районе Житомирской области.